Олександрівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Олександрівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Олександрівська сільська рада — Вінницька область, Жмеринський район
 Олександрівська сільська рада — Вінницька область, Томашпільський район
 Олександрівська сільська рада — Вінницька область, Тростянецький район
 Олександрівська сільська рада — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Олександрівська сільська рада — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Олександрівська сільська рада — Дніпропетровська область, Покровський район
 Олександрівська сільська рада — Дніпропетровська область, Широківський район
 Олександрівська сільська рада — Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Олександрівська сільська рада — Донецька область, Слов'янський район
 Олександрівська сільська рада — Донецька область, Старобешівський район
 Олександрівська сільська рада — колишня назва колишньої Новоолександрівської сільської ради, Житомирська область, Ємільчинський район
 Олександрівська сільська рада — Закарпатська область, Хустський район
 Олександрівська сільська рада — Запорізька область, Приазовський район
 Олександрівська сільська рада — Київська область, Миронівський район
 Олександрівська сільська рада — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Олександрівська сільська рада — Кіровоградська область, Долинський район
 Олександрівська сільська рада — Кіровоградська область, Маловисківський район
 Олександрівська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Олександрівська сільська рада — Кіровоградська область, Устинівський район
 Олександрівська сільська рада — Луганська область, Свердловський район
 Олександрівська сільська рада — Миколаївська область, Доманівський район
 Олександрівська сільська рада — Миколаївська область, Казанківський район
 Олександрівська сільська рада — Миколаївська область, Снігурівський район
 Олександрівська сільська рада — Одеська область, Болградський район
 Олександрівська сільська рада — Одеська область, Лиманський район
 Олександрівська сільська рада — Одеська область, Тарутинський район
 Олександрівська сільська рада — Полтавська область, Гребінківський район
 Олександрівська сільська рада — Полтавська область, Пирятинський район
 Олександрівська сільська рада — Сумська область, Буринський район
 Олександрівська сільська рада — Харківська область, Богодухівський район
 Олександрівська сільська рада — Харківська область, Валківський район
 Олександрівська сільська рада — Харківська область, Золочівський район
 Олександрівська сільська рада — Харківська область, Ізюмський район
 Олександрівська сільська рада — Херсонська область, Білозерський район
 Олександрівська сільська рада — Херсонська область, Каланчацький район
 Олександрівська сільська рада — Херсонська область, Новотроїцький район
 Олександрівська сільська рада — Черкаська область, Жашківський район
 Олександрівська сільська рада — Чернігівська область, Бобровицький район
 Олександрівська сільська рада — Чернігівська область, Корюківський район
 Олександрівська сільська рада — Чернігівська область, Семенівський район

Ліквідовані 
 Олександрівська сільська рада — Одеська область, Ширяївський район